Costești, une ville située dans le  județ d’Argeș ;
 Costești, une commune  située dans le județ de Buzău ;
 Costești, une commune située dans le județ de Iași ;
 Costești, une ville située dans le județ de Vâlcea ;
 Costești, une commune du județ de Vaslui.